Grondahl, Gröndahl et Grøndahl sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
Agathe Backer Grøndahl (1847-1907), pianiste et compositrice norvégienne
Amund Grøndahl Jansen (né en 1994), coureur cycliste norvégien
Ari Gröndahl (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Jens Christian Grøndahl (né en 1959), écrivain danois
Launy Grøndahl (1886-1960), compositeur et chef d'orchestre danois
Mick Grondahl (né en 1968), bassiste américain

Voir aussi
(18016) Grondahl, astéroïde de la ceinture principale
Bing & Grøndahl, fabricant danois de porcelaine

Homonymie de patronyme